Толепберген Смагамбетович Касимов (, род. 1932) — казахский, советский педагог. Народный учитель СССР (1980).

Биография 
Толепберген Касимов родился 27 апреля 1932 года в Кызылорде (Казахстан).

После окончания семилетней школы, поступил в железнодорожное училище № 11, где учился на помощника машиниста паровоза. Как лучшего выпускника училища в 1952 году был направлен в Карагандинский индустриально-педагогический техникум, который окончил в 1956 году.

Вернувшись дипломированным специалистом в родной город, более сорока лет проработал в сфере профессионально-технического образования — в одном профессионально-техническом лицее № 6 (сначала — школа № 26, затем — ГПТУ № 113).

Заочно окончил филологический факультет Кызылординского педагогического института им. Н. Гоголя (ныне Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата).

Был депутатом областного совета народных депутатов.

Семья 
Со своей супругой Раей Курманбаевой воспитал одиннадцать детей. Все успешно трудятся. Старшая дочь Атир работает на комплексе Байконур начальником станции вычислительных приборов. Сын Болат — лётчик погранавиации. Дочь Гульмира — филолог.

Звания и награды 
 Народный учитель СССР (1980)
 Заслуженный работник профессионального образования Казахской ССР (1970)
 Отличник профессионально-технического образования Казахстана
 Почётные грамоты Госкомитета профтехобразования СССР

Примечания 

Выпускники Кызылординского государственного университета имени Коркыт ата